Одоа́кр ( или ; ок. 433 — 15 марта 493, ) — приблизительно с 470 года по 476 год — начальник отряда наёмников-варваров в римской армии, с сентября 476 по 15 марта 493 года — король Италии. Сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа, что традиционно считается её фактическим концом и вместе с тем концом истории Древнего мира.

Биография

Происхождение 
Существуют несколько версий происхождения Одоакра. Разные авторы называют его скиром, ругом или готом. Единственное свидетельство о происхождении Одоакра записано Приском Панийским, называвшего его отца Эдику (или Эдекона) «природным унном», то есть Одоакр мог быть и гунном по отцу.

Ранние годы 
Отец Одоакра Эдика, принадлежавший к окружению Аттилы, вероятно, погиб в сражении на Болии в 469 году, воюя с Теодимиром, отцом Теодориха. Это событие могло стать одной из причин вражды двух будущих лидеров варварского мира.

По преданию, жаждая деятельности, Одоакр под влиянием пророчества одной прорицательницы о его будущем величии оставил ещё юношей берега Дуная, где жил тогда его народ, и отправился в Италию.

Около 470 года Одоакр поступил в Италии на военную службу и к 476 году был в числе императорских телохранителей.

Правитель Италии 

Когда Флавий Орест, главный начальник войск, составленных преимущественно из германских наёмников, в августе 475 года изгнал императора Юлия Непота и возвёл в императоры своего собственного сына Ромула Августула, Одоакр получил приказ подавить мятеж. Германские наёмники потребовали себе определённых участков для поселения, а именно третью часть земель, принадлежавших римлянам в Италии. Орест им отказал, и поэтому большинство наёмников перешло на сторону Одоакра (476 год). В августе 476 года Одоакр был провозглашен своими войсками королём. Он победил при Павии Ореста и убил его 23 августа, заставил отказаться от власти Ромула Августула, назначив ему содержание; войску своему отвёл земли для поселения. Восточно-римский император Зенон возвёл Одоакра в патриции и признал римским наместником. Также он потребовал формально признать Юлия Непота императором западной части империи, на что Одоакр согласился.

Тем не менее, Одоакр действовал независимо. В 477 году он уступил вестготам Прованс.

Мраморная плита, сохранившаяся в катакомбах «монашеской Горы» при костеле Святого Петра города Ювавум — крепости в провинции Норик (ныне Зальцбург), содержит текст, в котором Одоакр называется «королём »: «Года Божьего 477 Одоакер, король рутенов (), а также гепидов, готов, унгар и герулов, выступая против церкви Божией. Благочестивый Максим с его 50 учениками, что молились с ним в этой пещере, за исповедание веры жестоко мучен и сброшен вниз, а провинция Норикум мечом и огнём опустошена».

В 480 году, после убийства Юлия Непота, Одоакр ввёл войска в Далмацию, которая до этого контролировалась Непотом. Это ухудшило его отношения с императором Зеноном, несмотря на то, что Одоакр выслал в Константинополь императорские инсигнии.

Император Флавий Зенон принял решение не назначать нового императора на Западе, оставаясь единственным правителем империи.

Война с Теодорихом Великим 

Император Зенон обвинил Одоакра в поддержке мятежника Илла в 484 году и убедил вождя остготов Теодориха Великого напасть на него. Также он убедил Фелетея разорвать союз с Одоакром. Не все разделяли идею войны с ним: брат Фелетея Фердерух, сторонник мира с Одоакром, был убит своим племянником Фридерихом под предлогом мести за разграбление монастыря святого Северина.

В ответ на это Одоакр нанёс упреждающий удар и осенью 487 года совершил поход в Норик и разбил войско ругов около Венского Леса.

После ещё одного похода в 488 году, возглавленного братом Одоакра Гунульфом, придунайское государство ругов окончательно было уничтожено. Остатки ругов во главе с Фридерихом присоединились к остготам, признав над собой власть Теодориха Великого.

Но уже в 488 году Одоакр вынужден был уйти из Норика, эвакуируя романизированное население в Италию, так как к границам провинции уже подступали остготы.

В 489 году Одоакр был разбит на Изонцо, потом при Вероне, в 490 году на Адде; в Равенне ему удалось продержаться более двух лет. Во время войны Одоакр провозгласил своего сына, Телу, императором. Теодорих Великий вступил с Одоакром в союз для совместного управления (февраль 493 года), на этих условиях Одоакр прекратил сопротивление, но 15 марта 493 года был убит в Равенне вместе с приближёнными на примирительном пиру.

Усадив Одоакра на место почётного гостя, Теодорих одним ударом меча разрубил его от ключицы до бедра, сказав после этого: «У несчастного не было в теле костей». Брат Одоакра Гунульф был застрелен из лука, сына казнили, а жену бросили в тюрьму, где она умерла от голода. Теодорих оправдывал свой поступок местью за казнь своих родичей Фелетея и Гизо.

Итоги правления 

При Одоакре Италия тринадцать лет просуществовала в условиях внутреннего и внешнего мира. В Риме он оказал серьёзную поддержку Сенату и потому не встретил серьёзной оппозиции со стороны римлян. Им назначались консулы, издавались законы в стиле римских императоров. В результате его реформ административная система управления в Италии претерпела ряд коренных изменений, солдаты-варвары получили землю в Италии в качестве федератов. Несмотря на то, что Одоакр был арианином, он не устраивал гонений на приверженцев ортодоксального христианства.

Память 
 В честь Одоакра установлена мемориальная доска в Зале Славы в Регенсбурге.
 Именем Одоакра названа улица () в немецком городе Вупперталь.

В современной культуре 
 Фильм «Последний легион» 2007 года (в роли — Питер Маллан).

Примечания

Литература 
 Басовская Н. Одоакр, сын Эдика. Журнал «Дилетант», март 2016.
 
 

Родившиеся в 430-е годы
Военачальники Западной Римской империи
Короли Италии
Правители Европы V века
Монархи, убитые в V веке
Ариане